Baía de Todos-os-Santos — segunda maior baía do mundo, localizada no Brasil
 BEC Tero Sasana Football Club — clube tailandês de futebol
 Before The Storm
 The Coalition — estúdio produtor de videojogos anteriormente denominado "Black Tusk Studios"
 Blazing Transfer Student
 Brian Skala — ator estadunidense também conhecido como "Brian T. Skala"

Música 
 BTS — grupo musical sul-coreano também conhecido como "Beyond The Scene" e "Bangtan Boys"
 Banda Tecno Show — grupo musical formado em 2002 e liderado por Gaby Amarantos
 Break the Spell — terceiro álbum de estúdio da banda de rock estadunidense Daughtry
 Big Time Sensuality — canção da cantora islandesa Björk
 Beat the System — sétimo álbum de estúdio da banda Petra, lançado em 1984

Ver também 
 Acrônimo de três letras